PRF1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 555 амінокислот, а молекулярна маса — 61 377.

Задіяний у такому біологічному процесі, як цитоліз. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, ендосомах.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Система комплементу
Трансмембранні білки
Кальцій-зв'язувальні білки